Освободительная армия Белуджистана — (ОАБ) — является военизированной сепаратистской организацией. Установленные цели организации включают учреждение правительственного суверенитета Белуджистана. Освободительная Армия Белуджистана стала известна общественности летом 2000 года. После ряда нападений с применением взрывных устройств, в 2006 году, ОАБ была объявлена террористической организацией пакистанским и британским правительствами.

История
ОАБ сформировалась к 2000 году. Летом 2000 года, организация впервые заявила о себе, совершив теракт в маркете в городе Кветта, убив и ранив нескольких гражданских лиц.

Руководство группировкой

Первым лидером организации стал Балач Марри, сын одного из вождей племени Марри. В 2007 году, он был убит в Афганистане при невыясненных обстоятельствах. С тех пор, по неподтвержденным данным, организацию возглавляет его брат, Хайрбьер Марри, живущий в Великобритании в качестве политического беженца, в руководстве группировкой не признается. 
Тем не менее, достоверно известно о нескольких полевых командирах ОАБ. До 2018 года, главным командиром террористов ОАБ был "генерал" Аслам Ачу. Аслам руководил атакой на консульство КНР в Карачи в 2018 году, и рядом других терактов. Именно при нем была создана так называемая Бригада Маджида или "отряд самоубийц" ОАБ. Аслам Ачу был обнаружен и ликвидирован в городе Кандагар в Афганистане агентами пакистанской Межведомственной Разведки в 2018 году. С тех пор, главным полевым командиром группы стал Башир Зеб.

Поддержка повстанцев Индией 
Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержки ОАБ. Так, в 2010 году премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани официально заявил, что имеет на руках досье, в котором говорится о участии Индии в белуджистанском конфликте, однако индийские власти опровергли данное заявление.

Затем Индию обвинили в поддержке ОАБ через их консульства в Афганистане. Британская разведка также разделяет мнение пакистанцев о том, что Нью-Дели тайно спонсирует белуджистанских повстанцев с целью оказать давление на Пакистан.

В то же время некоторые государственные деятели считают данный мятеж внутренней проблемой Пакистана, в которой не принимают участие индийские власти.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с одним из лидеров Армии освобождения Белуджистана
 Chris Zambelis, Violence and Rebellion in Iranian Balochistan Jamestown Foundation Terrorism Monitor, Volume 4, Issue 13, June 29, 2006.
 Never Mind The Baluch , An article by Ben Hayes of Red Pepper magazine that criticises the UK Government for listing the BLA as a terrorist organisation under the Terrorism Act 2000

Белуджистан
Террористические организации
Воинские формирования
Партизанские движения
Появились в 2000 году